Крыса — млекопитающее животное, малый грызун, см. Крысы.

Животный мир 
 Малая крыса
 Серая крыса
 Чёрная крыса

Техника 
 «Крыса» — проект сверхтяжёлого танка Третьего рейха.
 «Крыса» () — прозвище, данное истребителю И-16 испанцами-франкистами.

Искусство 
 «Мальчик-крыса» — кинофильм (США, 1986).
 «Стальная Крыса» — научно-фантастический роман Гарри Гаррисона, первый (по времени опубликования) роман одноимённой серии.
 «Речная крыса» — кинофильм (США, 1984).
 «Секрет крыс» — анимационный фильм (США, 1992).
 «Крыса» — российский телефильм 2010 года.

Фамилия

См. также 
 Крыс
 Крысиный король (значения)
 Крыска
 Крысобой
 Крысолов (значения)
 Крысы (значения)
 Крысюк